Adolfo Gregoretti (1915-1943), militaire italien
 , réalisateur et scénariste italien
  (1961-)
 Ugo Gregoretti (1930-2019), réalisateur, journaliste, auteur et intellectuel italien